Cangkol kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Cangkol, Sukoharjo, by, Jawa Tengah, 
 Cangkol, Sragen, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar